
Termin -{GTK}- ima više značenja.

 GTK+, tulkit za kreiranje grafičkog korisničkog okruženja
 -{Gtk#}- ili -{Gtk}- šarp, -{.NET}- portal za -{GTK+}-  
 -{gtk--}- ili -{gtkmm, C++}- interfejs za -{GTK+}-